Donjeux, commune française de la Haute-Marne
 Donjeux, commune française de la Moselle

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France